Este artigo é uma lista de epidemias de doenças infecciosas. Queixas generalizadas e crônicas, como doenças cardíacas e alergias, não serão incluídas se não se considerar que sejam infecciosas.

Século XV e anterior

Séculos XVI-XVII

Século XVIII

Século XIX

Século XX

Século XXI

182. https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2022/06/15/variola-dos-macacos-por-que-oms-vai-mudar-nome-da-doenca.amp.htm

Consultado em 12 de Julho de 2022

183.

https://bvsms.saude.gov.br/02-6-variola-dos-macacos/#:~:text=Se%20este%20quadro%20for%20acompanhado,confirmar%20ou%20descartar%20a%20doen%C3%A7a.

Consultado em 12 de Julho de 2022

184.

Arquivo do governo.

Consultado em 13 de julho de 20

185.

2

https://www.infoescola.com/doencas/febre-hemorragica-de-marburg/amp/

Consultado em 15 de julho de 2022

186.

https://brasilescola.uol.com.br/amp/doencas/virus-de-marburg.htm

Consultado em 15 de julho de 2022

Leitura adicional 

 

Epidemias
Desastres sanitários
Listas de eventos
Listas de desastres
Listas sobre a morte